Bokelberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Bokelberg (1852–1914), Königlicher Baurat
 Eduard Bokelberg (1807–nach 1878), deutscher Wegbau-Inspektor, Freimaurer, Geheimer Regierungsrat, Sachbuch-Autor und Redakteur

 Friedrich Johann Christian Bokelberg (1803–?), hannoverscher Wegebauinspektor, Geheimer Regierungs- und Baurat
 Georg Bokelberg (1842–1902), deutscher Bauingenieur, Architekt und Stadtbaurat
 Hans Bokelberg (1890–1955), deutscher Generalstabsrichter und Chef des Heeresjustizwesens
 Nilz Bokelberg (* 1976), deutscher Fernsehmoderator und Sänger
 Oliver Bokelberg (* 1964), deutscher Kameramann
 Werner Bokelberg (* 1937), deutscher Fotograf

Siehe auch
 Bokelberge
 Bockelberg